Покасет има више значења:
 Покасет (Масачусетс)
 Покасет (Оклахома)